Voici une liste de lacs au Viêt Nam:
 
 Lac Hoan Kiem
 Lac de l'ouest
 Lac Halais
 Lac du Bambou blanc
 
 Lac Bay Mau
 Lac Dau Tieng
 Lac Giảng Võ 
 
 Lac Bien Ho 
 Lac Xuan Huong

Références 

Iles
 
Viet Nam